Adam's Rib est une locution anglaise qui signifie la côte d'Adam.

Adam's Rib peut désigenr :
 Adam's Rib, le titre original du film américain La Rançon d'un trône, réalisé par Cecil B. DeMille en 1923 ;
 Adam's Rib, le titre original du film américain Madame porte la culotte, réalisé par George Cukor en 1949 ;
 Adam's Rib, une série télévisée américaine créée en 1973.

Homonymie de titre